

Codici 
 KUO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Kuopio, Siilinjärvi, Kuopio (Finlandia)

Altro 
 Lingua kuo (codice ISO 639-3 xuo)